Mäntysaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 28,74),  (70 ha)
2. Mäntykari (ö i Kymmenedalen, lat 60,48, long 27,10),  (1 ha)
3. Tallholmen, Helsingfors,  (4 ha)
4. Mäntysaari (halvö), Egentliga Finland, 
5. Mäntysaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,84, long 27,54),  (1 ha)
6. Mäntysaari (ö i Nyland), Helsingfors,  (1 ha)
7. Mäntysaari (ö i Kuhmois, Pitkävesi),  (2 ha)
8. Mäntysaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,36, long 24,31),  (1 ha)
9. Mäntysaari (ö i Kymmenedalen, Kouvola, lat 61,19, long 26,76),  (10 ha)
10. Mäntysaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,05, long 28,26),  (1 ha)
11. Mäntysaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,12, long 29,05),  (9 ha)
12. Mäntysaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,44, long 27,91),  (12 ha)
13. Mäntysaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,58, long 28,15),  (25 ha)
14. Mäntysaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 60,99, long 28,18),  (1 ha)
15. Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,22, long 28,28),  (6 ha)
16. Takajärvi (sjö i Ikalis, Birkaland),  (43 ha)
17. Mäntysaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (4 ha)
18. Uurtaanjärvi,  (1,5 km²)
19. Mäntysaari (ö i Södra Karelen, Villmanstrand, lat 61,20, long 28,23),  (2 ha)
20. Mäntysaari (ö i Viitasaari, Kolima),  (1 ha)
21. Mäntysaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 63,98, long 27,66),  (1 ha)
22. Mäntysaari (ö i Ule träsk),  (5 ha)
23. Mäntysaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax),  (4 ha)
24. Mäntysaari (ö i Laukas, Kynsivesi),  (27 ha)
25. Mäntysaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,16, long 26,94),  (3 ha)
26. Mäntysaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,69, long 29,24),  (1 ha)
27. Mäntysaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,76, long 28,55),  (1 ha)
28. Mäntysaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,08, long 29,33),  (0 ha)
29. Mäntysaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,86, long 30,58),  (6 ha)
30. Mäntysaari (ö i Kinnula),  (6 ha)
31. Mäntysaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,20, long 25,53),  (4 ha)
32. Mäntysaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 63,90, long 30,20),  (0 ha)
33. Mäntysaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,06, long 30,09),  (1 ha)
34. Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,97, long 28,89),  (6 ha)
35. Mäntysaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,40, long 23,50),  (1 ha)
36. Mäntysaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,47, long 29,34),  (6 ha)
37. Mäntysaari (ö i Norra Karelen, Pielisen Karjala, lat 63,70, long 29,66),  (1 ha)
38. Mäntysaari, Salo,  (7 ha)
39. Mäntysaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland, lat 61,17, long 23,74),  (3 ha)
40. Mäntysaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,34, long 27,04),  (11 ha)
41. Mäntysaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,38, long 28,00),  (1 ha)
42. Mäntysaari (ö i Södra Karelen, Imatra),  (2 ha)
43. Mäntysaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (8 ha)
44. Mäntysaari (ö i Satakunta), Norra Satakunta,  (1 ha)
45. Mäntysaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,95, long 27,44),  (20 ha)
46. Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 29,31),  (17 ha)
47. Mäntysaari (ö i Lappland, Östra Lappland, lat 66,13, long 28,52),  (1 ha)
48. Mäntysaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,48, long 29,60),  (2 ha)
49. Mäntysaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,69, long 23,67),  (7 ha)
50. Mäntysaari (ö i Kivijärvi, Härkkämönlahti),  (2 ha)
51. Mäntysaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,69, long 28,41),  (7 ha)
52. Mäntysaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland, lat 61,40, long 23,11),  (2 ha)
53. Mäntysaari (ö i Laukas, Paanalansalmi),  (1 ha)
54. Mäntysaari (ö i Viitasaari, Mäntyjärvi),  (19 ha)

Se även
Iso Mäntysaari
Suuri Mäntysaari
Pieni Mäntysaari
Tallholmen

Robotskapade Finlandförgreningar